Aramian, aussi écrit Aramyan, peut faire référence à :

Patronyme 
  (Մեսրոպ քահանա Արամյան, 1966-), homme d'église arménien et théologien ;
  (1983-), boxeur arménien.

Voir aussi